Ши́тов — русская фамилия. Известные носители:
 Шитов, Александр Иванович (1925—2013) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шитов, Александр Иванович (более известен под фамилией Алексеев; 1913—2001) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Шитов, Василий Васильевич (1915—1944) — капитан артиллерии, Герой Советского Союза.
 
 
 Шитов, Владислав Алексеевич (род. 2003) — российский футболист.
 Шитов, Игорь Сергеевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Шитов, Николай Алексеевич (1918—2000) — генерал-майор, начальник инженерного управления гражданской обороны СССР.
 Шитов, Павел Степанович (1916—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Шитов, Пётр Ильич (1891—1917) — солдат автороты, большевик, погибший в бою у Ильинских ворот.



См. также 
 Шатов
 Шилов